HMS Thor har tre fartyg döps till i svenska flottan:

* – fregatt sjösatt 1701
 – hjulångkorvett sjösatt 1841
 – pansarskepp sjösatt 1898